Thomas Martin puede referirse a:

 Thomas Martyn (1736-1825), botánico y académico británico.
 Thomas Martin (1940-), contrabajista británico de origen estadounidense.
 Thomas Martin (1964-), paleontólogo alemán.